Евгений Викторович Игошин (род. 1 октября 1980 года) — российский игрок в хоккей с мячом, нападающий.

Карьера 
Начал заниматься хоккеем с мячом в 1992 году в школе краснотурьинского «Маяка». Первый тренер — Константин Давидович Ворстер.

В сезоне 1997/98 начал игровую карьеру в составе команды «Маяк»-2, принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

В дальнейшем был игроком команд, представляющих высший дивизион чемпионата России, выступая за «Маяк» (2000—2004, 2006—2008), иркутскую «Байкал-Энергию» (2004—2006), первоуральский «Уральский трубник» (2008/09, 2010—2017), в сезоне 2009/10 — за хабаровский «СКА-Нефтяник».

С 2017 по 2020 год вновь в команде «Маяк», принимающей участие во втором по силе дивизионе российского клубного хоккея с мячом — Высшей лиге, завершив в составе краснотурьинцев игровую карьеру.

Достижения 
«Маяк»
 Победитель первенства России среди младших юношей: 1996 
 Бронзовый призер первенства России среди старших юношей: 1997 
 Бронзовый призер первенства России среди юниоров: 1998 
 Бронзовый призер чемпионата России по мини-хоккею: 2003 

Сборная России (до 15 лет, до 17 лет)
 Бронзовый призёр чемпионата мира среди младших юношей: 1996 
 Чемпион мира среди старших юношей: 1997

Статистика выступлений

Клубная 

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 22 / 22 команд

  Чемпионат России                 Кубок России
  1.Кузбасс             = 23 мяча  1-2.Кузбасс            = 8
  2.Ак Барс-Динамо      = 21       1-2.Сибсельмаш         = 8
  3-6.Енисей            = 15       3-7.СКА-Нефтяник       = 6
  3-6.СКА-Свердловск    = 15       3-7.Енисей             = 6
  3-6.Старт             = 15       3-7.СКА-Забайкалец     = 6
  3-6.Водник            = 15       3-7.Саяны              = 6
  7-9.Байкал-Энергия    = 14       3-7.Волга              = 6
  7-9.СКА-Нефтяник      = 14       8-9.Мурман             = 5
  7-9.Зоркий            = 14       8-9.Динамо М           = 5
 10.Строитель С         = 12      10-14.Локомотив Ор      = 4  
 11.Родина              = 11      10-14.Зоркий            = 4 
 12.Волга               = 10      10-14.Родина            = 4
 13.Саяны               =  9      10-14.Строитель С       = 4
 14-15.Сибсельмаш       =  8      10-14.Байкал-Энергия    = 4
 14-15.Динамо М         =  8      15-16.Ак Барс-Динамо    = 3
 16-17.Металлург Бр     =  6      15-16.Водник            = 3
 16-17.Локомотив Ор     =  6      17-21.Металлург Бр      = 2
 18-19.СКА-Забайкалец   =  5(2)   17-21.Уральский трубник = 2
 18-19.Лесохимик        =  5      17-21.Лесохимик         = 2
 20.Юность Ом           =  4      17-21.Маяк              = 2
 21-22.Маяк             =  3      17-21.СКА-Свердловск    = 2
 21-22.Мурман           =  3      22.Старт                = 1

Количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 119 играх 
по 2 мяча забивал в 43 играх 
по 3 мяча забивал в 9 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 236 мячей забил в 172 играх, в 236 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 36 играх 
по 2 мяча забивал в 19 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 93 мяча забил в 61 игре, в 55 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи в чемпионатах России
1-й мяч забил в 15-й игре 8 декабря 2001 года в домашнем матче с командой «Металлург» (Братск) (8:3) на 59-й минуте с 12-метрового. 
50-й мяч забил в 92-й игре 11 декабря 2004 года в выездной игре с командой СКА-Свердловск (4:2) на 87-й минуте с передачи Максима Блема.  
100-й мяч забил в 184-й игре 27 февраля 2008 года в домашнем матче с командой «Водник» (2:3) на 9-й минуте с 12-метрового. 
150-й мяч забил в 261-й игре 3 февраля 2011 года в выездной игре с командой «Родина» (8:5) на 74-й минуте с 12-метрового. 
200-й мяч забил в 342-й игре 8 февраля 2015 года в выездной игре с командой «Волга» (5:5) на 79-й минуте с передачи Павла Тетерина.

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 1 раз (2008)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте КХМ «Маяк»
 Профиль на сайте КХМ «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте КХМ «Уральский трубник»
 Профиль на сайте КХМ «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей